Владимир Беляков:
 Беляков, Владимир Владимирович (род. 1950) — советский и российский востоковед-арабист.
 Беляков, Владимир Михайлович (род. 1944) — советский футболист.
 Беляков, Владимир Павлович (род. 1937) — председатель Алма-Атинского облисполкома.
 Беляков, Владимир Тимофеевич (1918—1996) — советский гимнаст.